Ле-Пон-Кретьє́н-Шабене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південь від Парижа, 145 км на південь від Орлеана, 26 км на південний захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 439 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 889,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Пон-Кретьєн-Шабене на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Пон-Кретьєн-Шабене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр